Андреевка () — село в Великоалександровском районе Херсонской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 168 человек. Почтовый индекс — 74130. Телефонный код — 5532. Код КОАТУУ — 6520980502.

История 
В ходе Вторжения России на Украину,
село было оккупировано ВС РФ.
Украинская сторона заявила о захвате села 27 июля .

Местный совет 
74130, Херсонская обл., Великоалександровский р-н, с. Благодатовка, ул. Ленина, 46

Ссылки 
 Андреевка на сайте Верховной рады Украины

Примечания 

 

Населённые пункты Великоалександровского района